ECT steht für:
 EC Bad Tölz, Eissportverein in Oberbayern 
 Ecarin Clotting Time, Die Ecarinzeit umfasst spezifisch die Hemmwirkung von Hirudinen und anderen direkten Thrombininhibitoren
 Edge Crush Test, engl. für Kantenstauchwiderstand
 Einstein-Cartan-Theorie, Verallgemeinerung der allgemeinen Relativitätstheorie
 Election Commission of Thailand, die Wahlkommission Thailands
 Electro Cancer Therapy, d. h. Elektro-Tumor-Therapie (auch BET = Bio-Elektro-Therapie) eine alternativmedizinische Methode ohne Wirksamkeitsnachweis aus dem Spektrum der Elektromedizin zur Behandlung von Krebserkrankungen
 Electroconvulsive therapy, auf Deutsch Elektrokonvulsionstherapie
 Elemental Cognitive Task, ein aus vorwissensfreien Aufgaben bestehender kognitiver Reaktionszeittest 
 Emissions-Computer-Tomographie, ein bildgebendes Verfahren in der nuklearmedizinischen Diagnostik (siehe Single-Photon-Emissionscomputertomographie und Positronen-Emissions-Tomographie)
 Energy Charter Treaty, siehe Vertrag über die Energiecharta 
 Europe Container Terminals, u. a. größter Container-Operator im Hafen Rotterdam  
 Explicit Call Transfer, ein vermittlungstechnisches Leistungsmerkmal
 Extended Column Test, ein Schneedeckentest zur Untersuchung der Schneedeckenstabilität und Bruchfortpflanzung in der Lawinenkunde, siehe Lawine 

EC-T steht für:
 Provinz Tungurahua in Ecuador nach ISO 3166-2

ECT